Berenschot kan verwijzen naar
Berenschot (organisatieadviesbureau), een Nederlands organisatieadviesbureau
Berenschot (molen), een watermolen op de Boven-Slinge

Personen
Berend Willem Berenschot (1895-1964) 
Gerardus Johannes Berenschot (1887–1941)